Сіван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара.
Сіван () — дев'ятий  місяць у єврейському цивільному та третій місяць у релігійному календарі.